CodeLite — свободная кроссплатформенная среда разработки программного обеспечения для языка С/C++ с открытым исходным кодом.

История 
В августе 2006 Eran Ifrah начал небольшой проект, который был назван CodeLite. Идея заключалась в том, чтобы создать библиотеку на основе ctags, SQLite (отсюда, CodeLite) и Yacc.

Описание 
CodeLite — открытая кроссплатформенная среда разработки программного обеспечения для языков программирования C/C++, PHP и Node.js, использующая инструментарий wxWidgets. Чтобы соответствовать духу открытого программного обеспечения, CodeLite скомпилирована и отлажена исключительно свободными инструментами (MinGW и GDB).

Особенности CodeLite: управление проектами, автодополнение (ctags + clang), рефакторинг кода, подсветка синтаксиса, интеграция Subversion и Git, интеграция Cscope, интеграция UnitTest++, интерактивный отладчик, надстроенный над GDB, и мощный редактор исходного кода (на основе Scintilla).

CodeLite распространяется по лицензии GNU General Public License v2 или более поздней версии. Является свободным программным обеспечением. CodeLite в настоящее время, будучи разработан и отлажен, использует себя в качестве платформы разработки.

CodeLite в современных версиях также поддерживает проекты на PHP и Node.js.

См. также 
 Сравнение IDE
 Scintilla
 SciTE
 wxWidgets

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

 NEWSCodelite: A Lightweight and Feature filled IDE for Linux / The Geeks Club
 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed / DrDobbs, 2013

Свободные интегрированные среды разработки
Язык программирования Си
Приложения, использующие WxWidgets
Кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Scintilla